Гали́на Ви́кторовна Дани́льченко (, ) — украинский деятель регионального управления, пророссийский коллаборант. В 2000—2015 годах — бухгалтер, затем директор Мелитопольского завода подшипников скольжения. С 2015 года — член (затем секретарь) мелитопольского городского совета. В 2022 году после оккупации города российскими вооружёнными силами была провозглашена исполняющим обязанности мэра города Мелитополь.

Как коллаборант находится под международными санкциями Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран

Биография 
Данильченко родилась 5 июля 1964 года в селе Орлово, которое располагается недалеко от Мелитополя. Она получила образование в Мелитопольском институте механизации сельского хозяйства, а также в Российском государственном аграрном университете — МСХА имени К. А. Тимирязева. Она поработала в детском саду несколько недель, затем — в лаборатории на заводе тракторных гидроагрегатов.

После завершения получения образования в области экономики и аудита работала бухгалтером на моторном заводе. С 2000 по 2015 годы работала бухгалтером на Мелитопольском заводе подшипников скольжения. На данный момент она директор этой фабрики. Владельцем компании является Евгений Балицкий, придерживавшийся пророссийских взглядов и имевший привычку ходить по улицам в советской военной форме.

Балицкий предложил Данильченко начать заниматься политической деятельностью. До 2015 года Галина была членом Партии регионов. В 2015 году она была избрана в мелитопольский городской совет как член партии «Оппозиционный блок» и вскоре назначена секретарём совета. В 2021 году стала директором Запорожского Регионального контакт-центра.

Во время российской оккупации 
После вторжения России в Украину Данильченко сотрудничала с российскими военными, оккупировавшими часть Запорожской области. 12 марта 2022 года, на следующий день после задержания мэра Ивана Фёдорова российскими военными, была назначена ими исполняющей обязанности мэра Мелитополя. В тот же момент она объявила, что городской совет будет упразднён и на его место придёт «Комитет народных избранников». Данильченко записала видеообращение к жителям Мелитополя: «Сейчас нашей основной задачей является подстроить все механизмы под новую действительность. Для того, чтобы как можно быстрее начать жить по-новому». Косвенно намекая на протесты, она добавила: «Несмотря на все наши усилия, в городе есть ещё люди, которые пытаются дестабилизировать ситуацию, которые призывают вас к экстремистским действиям. Я вас прошу, пожалуйста, будьте благоразумными, не поддавайтесь на эти провокации». Данильченко поблагодарила главу Чечни Рамзана Кадырова за гуманитарную помощь.

13 марта 2022 года Ирина Венедиктова, Генеральный прокурор Украины, начала расследование в отношении Данильченко по обвинению в государственной измене из-за попытки создать оккупационное правительство в Мелитополе. Расследование было начато по запросу городского совета Мелитополя.

В апреле Данильченко в интервью крымскому новостному агентству поблагодарила российскую армию за то, что она «так нежно и аккуратно» вошла в город. В одном из видеообращений Данильченко заявила, что в городе украинские телеканалы заменяются на российские: «Сегодня мы ощущаем острый дефицит в получении достоверной информации. Перенастраивайте свои телеприёмники и получайте правдивую информацию».

В мае 2022 года Галина Данильченко сообщила, что из центральной библиотеки Мелитополя будут изъяты «псевдоисторические книги, пропагандирующие националистические идеи», а на полках появятся только «книги, которые рассказывают правдивую версию истории».

26 сентября 2022г вместе с Евгением Балицким вступила в Единую Россию. В октябре избрана секретарём Запорожского регионального отделения партии.

Санкции 
3 июня 2022 года Данильченко внесена в санкционные списки Евросоюза. Евросоюз отмечает что Данильченко «делала несколько заявлений в поддержку российского присутствия в своем городе и призвала население не сопротивляться оккупантам. Таким образом, в этом качестве она поддерживала и продвигала политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

Ранее, 24 марта 2022 года, попала под санкции Великобритании за «одобрение и действия в поддержку российской оккупации Мелитополя».

Также находится под санкциями США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии

Политические взгляды 
На президентских выборах 2004 голосовала за Виктора Ющенко, но была разочарована его правлением. В 2014 году отдала голос за Петра Порошенко, но в 2017 году назвала его худшим президентом и заявила, что сожалеет о том, что голосовала за него.

Личная жизнь 
По состоянию на март 2022 года Данильченко проживает в селе Спасское, которое расположено в Мелитопольском районе.

Примечания

Ссылки 
 Как стать гауляйтером. Истории коллаборантов Запорожья от «оппоблоковца» Балицкого до ноунейма Сауленко / «Украинская правда», 16.08.2022

Члены партии «Оппозиционный блок»
Википедия:Биографии современников
Женщины-политики Украины
Выпускники ТГАТУ
Выпускники РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева
Бухгалтеры
Члены Партии регионов Украины
Лица, подвергнутые санкциям со стороны ЕС в связи с конфликтом на Украине
Украинские коллаборационисты с Россией
Персоналии:Российская оккупация Запорожской области
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании